Higginsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Higginsville (Illinois)
 Higginsville (Maine)
 Higginsville (Missouri)
 Higginsville (New Jersey)
 Higginsville (New York)
 Higginsville (West Virginia)

in Kanada:
 Higginsville (Nova Scotia)

in Australien:
 Higginsville (Western Australia)

Sonstiges:
 Higginsville Gold Mine, Goldmine nahe Higginsville, Western Australia